Брзи пут (експрес пут или пут резервисан за саобраћај моторних возила) је јавни пут резервисан за саобраћај моторних возила који својим саобраћајно-техничким карактеристикама омогућава брзо одвијање саобраћаја у смислу достизања већих брзина кретања и остварене пропусне моћи пута.

Путеви